Black Bart steht für folgende Personen:

 Black Bart, Spitzname von Bartholomew Roberts (1682–1722), walisischer Pirat
 Black Bart, Tarnname von Charles E. Boles (1829–nach 1888), US-amerikanischer Postkutschenräuber

Black Bart steht für:

 Black Bart, Originaltitel von Die schwarze Maske, US-amerikanischer Film von George Sherman (1948)

Siehe auch:
 Blackbeard (1680?–1718), englischer Pirat